Уезд Каргалы́к () или уезд Ечэ́н ) — уезд округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Административный центр — посёлок Каргалык.

Название 
Название «Ечэн» означает «город на реке Яркенд».

История 
Уезд Ечэн был образован сразу после создания в 1883 году провинции Синьцзян.

Административное деление 
Уезд Ечэн делится на 3 посёлка и 17 волостей.

Экономика 
Уезд Каргалык является крупнейшей производственной базой грецких орехов в Синьцзяне. По состоянию на 2022 год сельскохозяйственная площадь, занятая под грецким орехом, составляла более 42 тыс. га, в уезде было собрано 135 тыс. тонн орехов. Более 300 тыс. человек в уезде занимаются выращиванием и обработкой грецкого ореха.

Транспорт 
 Республиканская трасса Годао 219

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района